Лос Медина има више значења:

 Лос Медина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Медина, Лос Лаурелес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Медина (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Медина (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Медина (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Медина (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Медина, Ла Вега (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Медина (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Медина (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Медина (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Медина (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Медина (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику